Mack Trucks — empresa de caminhões e uma ex-fabricante ônibus e bonde
Universidade Presbiteriana Mackenzie — comumente abreviada como MACK
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio — comumente abreviada como MACK